Павен — многозначный термин:
 Павен — озеро во Франции;
 Павен — фамилия;
 Павен — сорт сыра.